R-Studio est un programme de récupération de données des disques durs, RAID et appareils de stockage flash qui propose un ensemble d'outils de récupération de données. Il inclut les versions pour les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux. Ils peuvent récupérer des données de disques durs (HDD), de disques électroniques (SSD), de mémoire flash et d'autres appareils de stockage de données interne et externe. Le programme s'adresse aux spécialistes de la récupération de données, mais les professionnels IT et les utilisateurs particuliers d'ordinateur peuvent également l'utiliser pour une récupération de fichiers personnels. 

R-Studio est reconnu par les professionnels de la récupération de données du monde entier comme un standard de-facto dans l'industrie.

Description 

Le programme simplifié R-Undelete, qui se base sur le kernel R-Studio, est développé et proposé aux utilisateurs non-professionnels. Il fonctionne uniquement sous Windows et dispose d'une interface simplifiée et d'un éditeur hexadécimal et sans aucune récupération de données RAID et réseau. R-Undelete est un outil gratuit offert aux particuliers, et il peut récupérer des fichiers du système de fichier FAT/exFAT, la plupart utilisés pour les mémoires flash USB et les cartes SD dans les appareils photo et vidéo numériques. Les deux programmes sont développés par R-Tools Technology, Inc, une entreprise de logiciel canadienne créée en 2001, et R-Studio et R-Undelete sont des marques commerciales enregistrées depuis plus de dix ans.

Fonctions 
Le programme utilise deux moyens de récupération de données :
 L'analyse des données sur les disques afin de trouver les informations sur le système de fichier existant et précédent. Les fichiers sont récupérés en se basant sur ces informations. En cas de réussite, ce moyen permet de récupérer non seulement les fichiers eux-mêmes, mais la structure de dossier sur les disques, y compris les horodatages.
 La recherche des fichiers utilise la signature de fichier, qui concerne les motifs de bits typiques pour certains types de fichiers, par exemple, les fichiers jpg ou doc. Ce moyen est utilisé lorsque les informations sur les systèmes de fichier sont tellement endommagés que le premier moyen ne peut être utilisé. Seuls les contenus de fichier peuvent être récupérés en utilisant ce moyen, les informations de noms de fichier, les structures de dossier et les horodatages sont perdus.

Fonctionnalités principales 
 Une interface multilingue et une aide incluant le français.
 Système de fichiers pris en charge : FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5, ReFS, HFS/HFS+ (Macintosh), Ext2/Ext3/Ext4 FS (Linux), et UFS1/UFS2 (FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Solaris).
 Prise en charge de fichier et de noms de dossier localisés (français, langues européennes et asiatiques).
 Prise en charge des fichiers NTFS compressés et cryptés.
 Prise en charge des disques dynamiques, y compris les RAID Windows.
 Prise en charge des gestionnaires de disque : Windows Storage Spaces (Windows 8/8.1 et 10/Threshold 2), RAID Apple et Logical Volume Manager (LVM/LVM2) Linux.
 Prise en charge de signature de fichier : un ensemble prédéfini pour les types de fichier les plus largement utilisés, et les types de fichier défini par l'utilisateur.

Contenu 

En plus du programme de récupération de données, R-Studio comprend :
 Un éditeur de données de disque complètement fonctionnel
 Un module de récupération de RAID avancé. Les deux niveaux de RAID standard et défini par l'utilisateur sont pris en charge. Les paramètres RAID peuvent être automatiquement trouvés
 Un module de clonage et d'image disque
 Un module de surveillance de paramètre S.M.A.R.T. du disque
 Un module de récupération de données réseau, à la fois pour les réseaux locaux et Internet
 Une version d'urgence de R-Studio pour la récupération de données des ordinateurs non-démarrables. Il peut être lancé depuis n'importe quel média amovible (usb, CD/DVD, etc.) pris en charge par l'ordinateur de l'utilisateur, quel que soit l'OS installés OS (Windows, Macintosh, Linux).
 Un module d'intégration avec DeepSpar Disk Imager, un appareil professionnel pour copier les disques fonctionnant mal. (Uniquement pour la licence Technicien)

Versions multiplateformes 

Les versions pour Windows, Mac OSX , et Linux sont disponibles. Toutes les versions ont la même fonctionnalité.

Légalité 

R-Studio peut également être utilisé comme outil légal pour la gravure de fichier. Dans certains pays, l'outil est devenu un composant obligatoire de toute station de travail informatique légale pour le file carving.

Logiciels semblables

Biographie 
 Gabriele Faggioli, Andrea Ghirardini, Digital Forensics: nuova edizione aggiornata, Apogeo, 2003 
 Gary B. Shelly, Misty E. Vermaat, Discovering Computers Fundamentals: Your Interactive Guide to the Digital World, Boston: Course Technology, 2012  (en anglais)
 Jack Wiles, Anthony Reyes, The Best Damn Cybercrime and Digital Forensics Book Period, Rockland: Syngress Publishing, 2007  (en anglais)

Notes et références 

Logiciel de récupération de données
Logiciel pour Windows